Body to Body – dwunasty album niemieckiego zespołu Blue System wydany 14 października 1996 przez Hansa Records, oznaczony w katalogu numerem 74321-40114-2 (wydanie CD). Album zawiera 11 utworów. Warto dodać, że wszystkie single ukazały się przed wydaniem albumu.

Lista utworów 
CD (Hansa 74321-40114-2) – 14 października 1996

Twórcy 
  Muzyka: Dieter Bohlen
  Autor tekstów: Dieter Bohlen
  Wokalista: Dieter Bohlen
  Producent: Dieter Bohlen
  Aranżacja: Dieter Bohlen oraz Werner Becker

Notowania na listach przebojów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Albumy Blue System
Albumy muzyczne wydane w roku 1996